Ваге Суренович Шахвердян (; 19 августа 1945, Кировакан, Армянская ССР — 31 октября 2022, Армения) — армянский советский режиссёр, режиссёр-постановщик, театральный деятель. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1989). Народный артист Армении (2003).

Биография 
Родился 19 августа 1945 года в Кировакане.

В 1971 году окончил Ереванский художественно-театральный институт.

В 1976—1996 гг. — художественный руководитель Ванадзорского театра драмы им. Абеляна.

С 1992 года преподавал в Ереванском государственном институте театра и кино, где был ректором с 1994—1998гг.

С 2003 года — профессор.

В 1996—2008 гг. — режиссёр и художественный руководитель Ереванского театра оперы и балета.

С 2008 года работал в Ванадзорском театре драмы им. Абеляна.

Ушёл из жизни 31 октября 2022 года в возрасте 77 лет в Армении.

Дополнительная информация 
Являлся автором около 85 театральных постановок, большинство из которых были с успехом представлены в разных странах мира и в различных государствах, и это Россия, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Молдавия, Португалия, Франция, Швейцария, Италия, Колумбия, Польша, Чехия, Турция и Иран. Лучшей постановкой Шахвердяна считается произведение Чехова «Три сестры». Также своеобразной считается и другая работа Шахвердяна — драма «Дочери Бернарда Альбы» Лорки. Эти постановки являются одни из самых узнаваемых его работ.

Работы

Режиссёр 
 Ричард II (фильм-спектакль) (1988)

Озвучивание 
 Ричард II (фильм-спектакль) (1988)

Издания 
 Современная драматургия. — Искусство, 1996. — 528 с.
 Third International Chekhov Theatre Festival: Moscow, 1998.— Image Design Group, 1998.— 172с.
 Армянское советское искусство на современном этапе. — Изд-во АН Армянской ССР, 1987. — 212 с.
 Իդա Արսենի Բաբայան.Վարագույրի ետեվում.— Ēditʻ Print, 2006.— 376с.— ISBN 978-99941-61-08-9.
 Юрий Германович Фридштейн. Уильям Шекспир: библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке 1976—1987. — ВГБИЛ, 1989. — 348 с.

Источники

Примечания 

Режиссёры Армении
Театральные деятели Армении
Режиссёры-постановщики